Realito kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Realito de los Guerra, ort, Chihuahua, Batopilas, 
 El Realito (ort i Mexiko, Sinaloa, Navolato), 

Robotskapade Mexikoförgreningar